Poretschje ist ein russischer Ortsname:
 in der Oblast Jaroslawl:
 Poretschje-Rybnoje im Rajon Rostow
 in der Oblast Kaliningrad:
 Poretschje (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk (Ober Ecker, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen) [der Ort existiert nicht mehr]
 Poretschje (Kaliningrad, Osjorsk) im Rajon Osjorsk (Balschkehmen, Kreis Darkehmen, 1938–1946 Balsken, Kreis Angerapp/Ostpreußen)
 Poretschje (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk (Allenau, Kreis Bartenstein/Ostpreußen)
  in der Oblast Smolensk:
 bis 1918 der Name der heutigen Stadt Demidow im Rajon Demidow

 in der Ukraine:
 Poritschtschja (Jaworiw) in der Oblast Lemberg